Mužská čtyřhra Moneta Czech Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže prostějovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinský pár Guillermo Durán a Andrés Molteni, jehož členové se rozhodli po vyřazení na French Open 2018 turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený ukrajinsko-slovenský pár Denys Molčanov a Igor Zelenay, který ve finále za 77 minut zdolal uruguayskou bratrskou dvojici Martín a Pablo Cuevasovi. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali čtvrtou společnou trofej, když v předchozí části sezóny vyhráli již na challengerech v Ču-chaji, Barlettě a Tunisu. Molčanov vybojoval jubilejní desátý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Zelenaye to bylo třicáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Roman Jebavý /  Andrej Vasilevskij (1. kolo)
  Andre Begemann /  Miguel Ángel Reyes-Varela (1. kolo)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (vítězové)
  Aleksandr Buryj /  Peng Hsien-yin (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2018
Tenis v Česku v roce 2018